Bausch & Lomb Championships 2008 в парном разряде проводился в 29-й раз. В основной сетке было 16 пар, 2 из которых получили wildcard от организаторов.

Дуэт Бетани Маттек / Владимира Углиржова — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионки — Мара Сантанджело / Катарина Среботник — не защищали свой титул.

Посев 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Первый раунд)
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (Четвертьфинал)

<li> Динара Сафина /  Агнеш Савай (Четвертьфинал)
<li> Пэн Шуай /  Сунь Тяньтянь (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Bausch & Lomb Championships 2008